Abbou ist der Familienname folgender Personen:

 Kenza Ait Si Abbou (* 1981), deutsche Ingenieurin, Elektrotechnikerin und leitende Managerin
 Olivier Abbou (* 1973), französischer Drehbuchautor, Filmregisseur und Filmproduzent